Una storia americana (Made in U.S.A.) – film del 1966 diretto da Jean-Luc Godard
 Una storia americana (A Great American Tragedy) – film del 1972 diretto da J. Lee Thompson
 Una storia americana (Capturing the Friedmans) – film del 2003 diretto da Andrew Jarecki